A 2007-es katalán nagydíj volt a 2007-es MotoGP-világbajnokság hetedik futama. A versenyt Montmelóban rendezték június 10-én.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

 

Katalan
Motorversenyzés Spanyolországban
Katalónia sportélete